Иодат плутония(IV) — неорганическое соединение,
соль плутония и иодноватой кислоты
с формулой Pu(IO),
розовые или синие кристаллы,
не растворяется в воде.

Получение 
 Осаждение из раствора соли плутония(IV) иодатом калия.

Физические свойства 
Иодат плутония(IV) образует розовые или синие кристаллы
тетрагональной сингонии,
пространственная группа P 4bc,
параметры ячейки a = 0,98687 нм, c = 0,52861 нм, Z = 2
.

Не растворяется в воде.
Растворяется в смеси иодата калия и иодноватой или азотной кислот.

Химические свойства 
 Легко растворяется в разбавленном растворе сернистой кислоты с восстановлением до плутония(III).

Применение 
 Низкая растворимость иодата плутония используется для отделения плутония от лантана.

Примечания

Литература 
 
 

Соединения плутония
плутония